Diese Liste der Nintendo-64-Spiele zählt Videospiele für das Nintendo 64 bzw. für das exklusiv in Japan veröffentlichte Nintendo-64-Add-On 64DD auf. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Spiele für das Nintendo 64

Spiele für die Nintendo 64DD-Erweiterung (exklusiv in Japan erschienen)

Weblinks 
 

Nintendo-64-Spiele
!